Сараджев (Сараджева) () — русифицированная армянская фамилия (от Сараджян или Сараджянц).

  Саранджев, Асцатур (Асатур)  - предприниматель начала 20 века, в Баку..
 Сараджев, Иван Фёдорович (1862―1898) ― виолончелист.
 
 Сараджев, Георгий Вардович (1919―1986) — пианист, композитор, профессор Ереванской консерватории (1966), заслуженный артист Армянской ССР (1953), заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1974).

 Сараджева, Кира Константиновна (1910—2003) — советский и российский музыкант и педагог, дочь К. С. Сараджева.

См. также 
 Сарадж
 Сараджишвили

Примечания